Длугош () — польская фамилия. Известные носители:

 Длугош, Антони Юзеф (род. 1941) — вспомогательный епископ архиепархии Ченстоховы;
 Длугош, Ян (1415—1480) — польский историк, архиепископ львовский;
 Длугош, Ян (альпинист) (1929—1962) — польский альпинист, писатель.

Другое 
 Ян Длугош — псевдоним польской писательницы Зофьи Збышевской.